La palabra Cajón hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cajón, un receptáculo.

Cajón se utiliza para referirse a algunos instrumentos musicales:
Cajón, un instrumento de percusión originario del Perú.
Cajón de tapeo, un instrumento de percusión originario del México.
Cajones de rumba, instrumentos de percusión rítmica.
frase de cajón
También, Cajón se emplea para identificar lugares:
Cajón, una estación del ferrocarril chileno.
Cajón del Maipo, un cañón andino.
Cajón, localidad de Vilcún cercana a Temuco, Chile.
Cajón de Ginebra Grande, localidad argentina del departamento Paso de Indios.
El Cajón, localidad del Departamento Santa María, en la provincia argentina de Catamarca.
Cajón del Río, aldea del municipio de Camotán, en el departamento de Chiquimula, en Guatemala.
Cajón del Diablo, Reserva especial de Biosfera que se encuentra al oeste del Estado de Sonora, México.

Otros significados:
Cajón del ala, componente estructural desde el que se extienden las alas de un avión.
Cajón de burro, nombre común de la planta Scandix pecten-veneris.